Bouzareah bzw. Bouzaréah steht für:
 Bouzareah (Algier), eine Vorstadt von Algier
 (859) Bouzaréah, danach benannter Asteroid